Epichlorops är ett släkte av tvåvingar. Epichlorops ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fritflugor
Epichlorops